Савјет министара може бити:

 Савјет министара, основно значење
 Савјет министара Босне и Херцеговине
 Савет министара Србије и Црне Горе
 Савјет министара Европске уније
 Савјет министара Руске Империје
 Министарски савет Краљевине Југославије
 Министарски савјет Краљевине Црне Горе
 Савјет министара Холандије
 Савјет министара Краљевине Холандије